Codera steht für folgende geografische Objekte:
 Val Codera, Tal in der italienischen Provinz Sondrio
 Codera (Fluss), Fluss im gleichnamigen Tal, der in den Lago di Mezzola mündet
 Codera (Ort), Dorf im gleichnamigen Tal, Teil der Gemeinde Novate Mezzola

Codera ist der Familienname von:
 Wolf Codera (* 1961), deutscher Saxophonist und Klarinettist